Das Mixed der Australasian Championships 1924 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressieger waren Horace Rice  und Sylvia Lance. Im Endspiel setzten sich James Willard / Daphne Akhurst gegen Garton Hone / Esna Boyd mit 6:3 und 6:4 durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Mixed
1924